Те́ллефсен () — норвежская фамилия. Известные носители:

  (1891—1973) — норвежский спортсмен-пятиборец.
  (род. 1936) — норвежский скрипач.
  (1854—1908) — норвежский спортсмен-лыжник.
  (род. 1957) — американский киномонтажёр.
  (род. 1930) — норвежская актриса.
  (1931—2012) — норвежский актёр.
 Теллефсен, Томас (1823—1874) — норвежский пианист, композитор и педагог.
  (1909—1990) — норвежский дипломат.